Список эпизодов телесериала «Медичи» совместного производства Италии и Великобритании, местом действия которого является Флоренция XV века в период становления и расцвета династии Медичи. Главные роли в первом сезоне исполнили Дастин Хоффман, Ричард Мэдден и Стюарт Мартин, во втором — Шон Бин, Дэниел Шерман и Брэдли Джеймс. Телесериал был написан Фрэнком Спотницем и Николасом Мейером.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! rowspan="2"| Название сезона
! colspan="2"| Оригинальная дата выхода
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
 |style="background: #191F28;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Медичи»#Сезон 1 (2016)|1]]
 |8
 |Медичи: Повелители Флоренции
 |18 октября 2016
 |8 ноября 2016
|-
 |style="background: #670611;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Медичи»#Сезон 2 (2018)|2]]
 |8
 |rowspan="2"| Медичи: Великолепный
 |23 октября 2018
 |13 ноября 2018
|-
 |style="background: #075F54;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Медичи»#Сезон 3 (2019)|3]]
 |8
 |2 декабря 2019
 |11 декабря 2019
|}

Эпизоды

Сезон 1 (2016)

Сезон 2 (2018)

Сезон 3 (2019)

Примечания

Ссылки 

Медичи
Медичи